Maccabi (Hebreo: מכבי), término que hace referencia a los Macabeos del Antiguo Testamento, es una palabra usada actualmente en el nombre de numerosas instituciones israelíes y judías:
 Maccabi World Union, organización deportiva internacional de ámbito judío, con sede en Israel;
 Maccabi Tel Aviv
 Maccabi Haifa
 Organización Hebrea Argentina Macabi, club deportivo de Argentina.
 Movimiento Juvenil Maccabi, movimiento juvenil sionista.
 Maccabi Sherutei Briut, grupo de sanidad privada de Israel;
 Maccabee, marca israelí de cerveza;
 Operación Maccabi, enfrentamiento de la Batalla de Latrún (1948).
Para otros términos similares, véase Macabeos (desambiguación).